OVAL (Object-based Visual Application Language) es un lenguaje de programación y un IDE dirigido por eventos, desarrollado por Psion PLC y compatible en sintaxis con Visual Basic 3 siendo un dialecto de BASIC, para el desarrollo de sus aparatos.

Se diseñó para las siguientes máquinas:

 Psion Series 3
 Workabout

Requerimientos 
CPU: 80486

Display: VGA

RAM: 8MB 

HD: 3MB

Conexión: Serie (cable 3Link, PsiWin, etc.)

Sistema Operativo: Windwos 3.1 o superior, Windows NT 3.5 o superior, Windows for Workgroups 3.11 o superior, OS/2.2.1 o superior, Windows

Véase también 

 BASIC
 Visual Basic

Referencias

Enlaces externos 

 Equipos Psion
 http://www.ait-orsenor.com/Workabout_MX.pdf
 http://palmtop.cosi.com.pl/wp-content/uploads/2013/07/Programming-Psion-Computers.pdf
Web de Psion PLC en archive.org